Bircks steht für:
 Peter Bircks (1952–2018); deutscher Betriebswirt, Fußballfunktionär und Träger des Bundesverdienstkreuzes
 Peter Bircks & Cie.; Krefelder Seidenhersteller

Siehe auch:
 Birks
 Birx